Die N12 ist eine französische Nationalstraße, die 1824 zwischen Trappes und Brest festgelegt wurde. Sie geht auf die Route impériale 13 zurück. Ihre Länge betrug 574 Kilometer. 1856 wurde sie über eine Brücke über die Penfeld nach Brest-Recouvrance verlängert. 1949 erfolgte eine Verlaufsänderung zwischen Mayenne und Rennes. Dazu übernahm sie Teile der N155 und N177. Im Gegenzug übernahmen die N157 und N162 die freigewordenen Abschnitte der N12. Sie wurde auf ihrem kompletten Laufweg weitestgehend auf Umgehungsstraßen gelegt, sowie zu Schnellstraßen ausgebaut. 2004 wurde sie zwischen Fougères und Rennes abgestuft, da parallel die A84 in Betrieb ging.

Streckenverlauf

N12a 

Die N12A war von 1962 bis 1973 ein fünf Kilometer langer Seitenast der N12, der zwischen Bédée und Montfort-sur-Meu verlief. Er entstand als Ausgleich zur Teilabstufung der N164bis.

N412 

Von 1978 bis 1986 war die N412 ein Seitenast der N12, der auf der alten Trasse der N12 durch Saint-Brieuc lag.

N1012 

Die N1012 ist ein Seitenast der N12, der 2011 aus ihrer alten Trasse entstand, als diese auf eine Umgehung verlegt wurde, der den Knoten an der Anschlussstelle 11 der Ringstraße um Rennes umgeht.

N2012 
Bei der N2012 handelte es sich um alte Trassen der N12 durch Ortschaften, die eine Umgehungsstraße erhielten. 2006 wurden diese alten Trassen abgestuft.

Siehe auch 
 Liste der Nationalstraßen in Frankreich

Weblinks 

 Route nationale française auf WikiSara, eine Auflistung aller Nationalstraßen ()

012
Straße in der Île-de-France
Straße in Centre-Val de Loire
Straße in der Normandie
Straße in Pays de la Loire
Straße in der Bretagne
Route nationale 0012
Route nationale 0012